Le Péplos est la tunique brodée en or pour la statue d'Athéna par les Athéniennes (appelées les ergastines). Cette tunique lui est remise lors  des fêtes des Grandes Panathénées.
Le péplos est le nom grec (péplum en latin) de la tunique féminine de style dorien de la Grèce antique. 
Le péplos est l'enveloppe des virus.
Le Péplos est une très très longue tunique que porte Athéna.